Panna Fifi (Mademoiselle Fifi) – nowela Guya de Maupassanta
 Panna Fifi (Mademoiselle Fifi) – film z 1944 roku